Begravelsen kan henvise til:

 Begravelsen (film fra 1988) - dansk kortfilm fra 1988 instrueret af Hans Fabian Wullenweber
 Begravelsen (film fra 1998) - dansk kortfilm fra 1998 instrueret af Eskil Thylstrup
 Begravelsen (film fra 2002) - dansk kortfilm fra 2002 instrueret af Pia Bovin
 Begravelsen (film fra 2008) - film instrueret af Peter Bækkel